Predator kan syfta på:

 Predator – ett djur som jagar andra djur, se predation
 Predator – originaltitel på en amerikansk science fiction-actionfilm från 1987, se Rovdjuret
 Predator 2 – originaltitel på en amerikansk science fiction-actionfilm från 1990, se  Rovdjuret 2;
 Predators – en amerikansk science fiction-film
 Alien vs. Predator (franchise) – en franchise
 Alien vs Predator (spelserie) – spelserie med filmens huvudkaraktär
 Predator (deckare) – en bok av Patricia Cornwell
 Predator – ett robotsystem, se FGM-172 SRAW.
 MQ-1 Predator – en amerikansk obemannad luftfarkost
 Predator B – en amerikansk obemannad luftfarkost, se MQ-9 Reaper
 Predator C – en amerikansk obemannad luftfarkost, se General Atomics Avenger

Musik
 Predator (musikalbum) – ett musikalbum av Accept från 1996
 The Predator – ett album av Ice Cube

Sport
 Nashville Predators – ett amerikanskt ishockeylag
 Orlando Predators – ett amerikanskt lag i amerikansk fotboll